Buena Vista může být:

 sídlo v USA
 Buena Vista (Alabama)
 Buena Vista (Kalifornie)
 Buena Vista (Colorado)
 Buena Vista (Georgie)
 Buena Vista (Indiana)
 Buena Vista (Illinois)
 Buena Vista (Michigan)
 Buena Vista (Ohio)
 Buena Vista (Oregon)
 Buena Vista (Pensylvánie)
 Buena Vista (Tennessee)
 Buena Vista (Virginie)
 Buena Vista (Wisconsin)

 jiný význam
 Buena Vista Social Club

Externí odkazy